Europamästerskapet i handboll för herrar 2020 var det 14:e i ordningen och arrangerades 10–26 januari 2020 i Norge, Sverige och Österrike, vilket var första gången mästerskapet arrangerades i mer än ett land. Beslutet togs av EHF under kongressen i Dublin den 20 september 2014. EM 2020 var även den första EM-turneringen där 24 landslag, liksom i världsmästerskapet, deltog.

Spanien vann turneringen, genom att vid finalen i Tele2 Arena i Stockholm att besegra Kroatien med 22–20.

Arenor

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Huvudrunda

Grupp 1

1Inbördes möte: Kroatien-Spanien 22-22. Målskillnad avgjorde placering.
2Inbördes möte: Belarus-Österrike 36-36. Målskillnad avgjorde placering.

Grupp 2

1Inbördes möte: 1) Portugal, 4 poäng, 2) Sverige, 2 poäng, 3) Ungern, 0 poäng.

Slutspel

Slutspelsträd

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

Sport i Sverige 2020
2020
Internationella handbollstävlingar i Sverige
2020 i Norge
Internationella handbollstävlingar i Norge
2020 i Österrike
Internationella handbollstävlingar i Österrike
Internationella sportevenemang i Stockholm
Internationella sportevenemang i Malmö
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Trondheim
Sportevenemang i Wien
Sport i Graz
Handbollssäsongen 2019/2020
Trondheim under 2000-talet
Stockholm under 2020-talet
Göteborg under 2020-talet
Malmö under 2020-talet
Wien under 2000-talet